Thomas Elbel ist der Name folgender Personen:

* Thomas Elbel (Elektrotechniker) (* 1945), deutscher Elektrotechniker und Hochschullehrer
 Thomas Elbel (Jurist) (* 1968), deutscher Rechtswissenschaftler, Hochschullehrer und Schriftsteller